Anticristo
Ou ainda:
O Anticristo - livro de Nietzsche
Anticristo (filme) - de Lars von Trier
Antichrist (álbum de Gorgoroth)
The Antichrist (álbum) - da banda Destruction
The Antichrist (canção) - da banda Slayer

Desambiguação